Walton hace referencia a:

 Walton (Gales)
 Frederick Arthur Walton

Estados Unidos 
 Walton (Indiana)
 Walton (Kansas)
 Walton (Kentucky)
 Walton (Nebraska)
 Walton (pueblo), Nueva York
 Walton (villa), Nueva York

Inglaterra 
 Walton (Aylesbury), Buckinghamshire
 Walton (Milton Keynes), Buckinghamshire
 Walton (Cambridgeshire)
 Walton (Cheshire)
 Walton (Cumbria)
 Walton (Derbyshire)
 Walton-on-Trent, Derbyshire
 Walton-on-the-Naze, Essex
 Walton (Leicestershire)
 Walton (Merseyside)
 Walton (Onibury), Shropshire
 Walton (Telford and Wrekin), Shropshire
 Walton (Somerset)
 Walton (Eccleshall), Staffordshire
 Walton (Stone), Staffordshire
 Walton (Suffolk)
 Walton-on-Thames, Surrey
 Walton (Warwickshire)
 Walton (Leeds), Yorkshire del Oeste
 Walton (Wakefield), Yorkshire del Oeste